Tadeusz Rawski (1895–1973) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, dowódca 12 Pułku Artylerii Lekkiej
 Tadeusz Rawski (ur. 1924) – pułkownik Wojska Polskiego, historyk wojskowości